Ursinae — підродина родини ведмедевих.

Склад підродини 
 Subfamily Ursinae Fischer de Waldheim, 1817
  Helarctos Horsfield, 1825
 Helarctos malayanus (Raffles, 1821)
  Melursus Meyer, 1793
Melursus ursinus (Shaw, 1791)
  Ursus Linnaeus
 Ursus americanus (Pallas, 1780)
 Ursus arctos Linnaeus
 Ursus boeckhi Schlosser, 1899
 †Ursus deningeri Richenau, 1904
 †Ursus etruscus Cuvier, 1823
 †Ursus ingressus Rabeder, Hofreiter, Nagel & Withalm 2004
 †Ursus kudarensis Baryshnikov, 1985
 Ursus maritimus Phipps, 1774
 †Ursus minimus (Devèze & Bouillet, 1827)
 †Ursus rossicus Borissiak, 1930
 †Ursus spelaeus Rosenmüller, 1794
 †Ursus theobaldi Lydekker, 1884
 Ursus thibetanus (Cuvier, 1823)
 †Ursus yinanensis Li, 1993
 †Protarctos Kretzoi, 1945
 †Protarctos abstrusus (Bjork, 1970)

Ведмедеві